Аслан Юнус оглы Насибов (, ) — азербайджанский советский хозяйственный и государственный деятель.

Биография 
Родился в 1931 году в селе Керимли. Член КПСС с 1953 года.

С 1948 года на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1990 годах — слесарь на Бакинском электромеханическом заводе, в рядах Советской Армии, референт Совета Министров Нахичеванской АССР. Слушатель Высшей партийной школы. Инструктор, заведующий отделом райкома партии, инструктор Бакинского горкома партии. Заместитель председателя райисполкома, инструктор. Инспектор ЦК КП Азербайджана. Первый секретарь Дивичинского РК КП Азербайджана, первый секретарь Хачмасского РК КП Азербайджана, первый секретарь Таузского РК КП Азербайджана.

Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 9, 10, 11 созывов. Делегат XXV съезда КПСС.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР. Девятый созыв (aze-ru) . Баку: Азернешр. 1976 год. — С. 259
 Son dəqiqə Aslan Nəsibov vəfat etdi  

Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 11-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Азербайджана
Делегаты XXV съезда КПСС